Het WTA-tennistoernooi van Taipei (officieel OEC Taipei WTA Ladies Open) van 2012 vond plaats van 29 oktober tot en met 4 november 2012 in de Taiwanese hoofdstad Taipei. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op tapijt-binnenbanen. Het deelneemstersveld was voor driekwart uit Azië afkomstig.

Samenvatting 
Enkelspel – De als eerste geplaatste Peng Shuai sneuvelde reeds in de eerste ronde. Het vierde reekshoofd Kristina Mladenovic uit Frankrijk, die voor het eerst in haar carrière in een WTA-finale stond, won het toernooi. Ze versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Taiwanese Chang Kai-chen in twee sets. Het was Mladenovics eerste WTA-titel.

Dubbelspel – Het als eerste geplaatste duo Chan Hao-ching/Kristina Mladenovic won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als tweede geplaatste koppel Chang Kai-chen en Volha Havartsova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mladenovic heeft daarnaast nog twee dubbeltitels met andere partners; Chan Hao-ching geen.

Enkelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Taipei 2012
Taipei